O33 steht für:
 O33, ICD-10-Code für die Betreuung der Mutter bei festgestelltem oder vermutetem Missverhältnis zwischen Fetus und Becken, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O33, FAA-Code für den Eureka Municipal Airport (Kalifornien) in Eureka, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 O33, ehemalige Oberleitungsbuslinie in München, siehe Oberleitungsbus München

O33